Al-Taï Sport Club (en ), plus couramment abrégé en Al-Taï, est un club saoudien de football fondé en 1961 et basé dans la ville de Haïl.

Histoire

Palmarès

Identité du club

Logos

Anciens joueurs 
  Mohammed al-Deayea

Effectif actuel 

|-

|-

|-

Références

Liens externes 
  Site officiel du club
  Ancien site web du club

Club de football en Arabie saoudite
Club de football fondé en 1961